MFK Košice er en fodboldklub fra Slovakiet. Tidligere hed klubben 1. FC Košice, men denne klubs eksistens ophørte i 2005 af finansielle grunde. D. 17. juni 2005 genopstod klubben dog under navnet MFK Košice fra FC Steel Trans Ličartovce. De endte sæsonen med at genvinde oprykning til den bedste række.

Titler 
 Slovakiske mesterskaber (2): 1997 og 1998
 Slovakiske pokalturnering (3): 1973, 1980 og 1993

Fodboldklubber i Slovakiet
Etableret i 1951
Ophørt i 2005
MFK